Stanislaw II Augusto Poniatowski (Wolczyn, 17 de enero de 1732-San Petersburgo, 12 de febrero de 1798) fue el último rey de Polonia como nación independiente (1764-1795).

Biografía

Carrera diplomática
Sus padres fueron el conde Estanislao Poniatowski, palatino de Cracovia —amigo y compañero de Carlos XII de Suecia— y de la princesa Constanza Czartoryska. Pertenecía a una de las más nobles, ricas y destacadas familias polacas Desempeñó cargos diplomáticos desde su juventud, destacando entre la szlachta por su ingenio e inteligencia y ambición y también gracias a la influencia de sus tíos de la aristocrática familia Czartoryski.

Gracias a sus influencias le enviaron en misión diplomática a San Petersburgo en 1755 en el séquito del embajador británico sir Charles Hanbury Williams, donde se hizo amante de la princesa rusa Catalina Alekséievna, la esposa del príncipe Pedro de Holstein-Gottorp, quien sería la futura emperatriz Catalina la Grande. 

Durante su estancia en Rusia, Estanislao Poniatowski destacó por su brillantez para hacer contactos políticos de alto nivel, así como por alcanzar la confianza firme de los aristócratas rusos, al punto de aceptar varios encargos directos de la corte rusa, como asumir temporalmente el puesto de embajador del Imperio Ruso ante la corte de Sajonia.

Cuando el rey Augusto III de Polonia murió a fines de 1763, los aristócratas polacos convocaron su parlamento con el fin de elegir a su nuevo monarca, como era ley en la República de las Dos Naciones, la cual practicaba la monarquía electiva. Ante sus amistosos vínculos con la poderosa Rusia, y con el apoyo de las influyentes familias Poniatowski y Czartoryski, Estanislao se presentó como candidato.

Gracias a las presiones militares y políticas de Rusia, así como el pago de caros sobornos del gobierno ruso a varios altos jefes de la szlachta, Estanislao Antonio Poniatowski fue elegido rey de Polonia en setiembre de 1764 a los 32 años de edad, con el abierto apoyo de Rusia, gobernada desde julio de 1762 por la emperatriz Catalina II la Grande. El nuevo rey tomó para sí el nombre de Estanislao II.

Reinado 
Ya en el trono, Estanislao II animó el desarrollo de la Ilustración en Polonia, promoviendo la edición de periódicos, tertulias literarias y creaciones artísticas varias, al punto de crear e impulsar el primer teatro nacional polaco, en una especie de "renacimiento intelectual" patrocinado por el rey que favoreció notablemente las artes y las letras de Polonia-Lituania.

Estas actividades, no obstante, contrastaban con los casi nulos esfuerzos de Estanislao por aumentar el poder económico y militar del país, ya seriamente disminuido desde el fin de la Guerra de los Siete Años. Más aún, la influencia política del Imperio Ruso en los asuntos internos polacos continuó aumentando, mientras que el propio Estanislao II rehusaba tomar acciones decisivas para limitar el poder casi omnímodo de la aristocracia, opuesta a toda reforma gubernamental, y cuyos principales magnates eran aliados informales de Rusia gracias a chantajes y sobornos.

Su reinado estuvo marcado por las Particiones de Polonia entre Rusia, Austria y Prusia, y pleitos con la szlachta cuando el monarca intentó reducir el enorme poder político de la nobleza, expresado en el liberum veto contra las decisiones del rey y su influencia en la administración. 

Tras consumarse la Primera partición de Polonia en 1772, Estanislao Poniatowski intentó efectuar reformas y corregir en parte la debilidad que hizo al país vulnerable a la intervención extranjera, pero tuvo poco éxito debido a mantener el deseo simultáneo de fortalecer las instituciones políticas polacas y no quitar privilegios a la aristocracia a la cual pertenecía. 

Esta indecisión hizo que en ocasiones Poniatowski apoyara a los nobles más reformistas y liberales, para luego rechazarlos y ponerse del lado de la aristocracia más absolutista y prorrusa, pues si bien era consciente de la urgencia de fortalecer Polonia-Lituania con medidas nacionalistas y ansiaba conservar su corona, rehusaba que el fortalecimiento del reino implicara la pérdida de poder de la szlachta, más aún considerando los efectos de la Revolución Francesa que acababa de estallar en 1789.

Así, pese a haber apoyado la liberal Constitución del 3 de mayo de 1791, Estanislao retornó pronto a su alianza con los elementos más absolutistas de la szlachta por temor a que una liberalización de Polonia significara perder privilegios para sí y sus nobles. Tras la segunda partición de 1793, el rey Estanislao prácticamente dejó de ser un líder en favor de la independencia del país y desde 1794 se sometió a los planes de la aristocracia prorrusa reunida en la Confederación de Targowica, oponiéndose a la sublevación del general Tadeusz Kościuszko.

Tercera partición de Polonia y abdicación 

Consumado el tercer reparto de Polonia en 1795 con la derrota de Kościuszko y la consiguiente desaparición de Polonia como nación independiente, Estanislao II se vio forzado a abdicar ante estos hechos, aunque sin nombrar sucesor. El exmonarca se exilió pronto en San Petersburgo, donde pasó el resto de su vida ocupado en una variada correspondencia con otros aristócratas europeos y escribiendo sus memorias hasta su muerte en 1798.

Los zares rusos le sucederían desde entonces de facto, utilizando formalmente el título de "zares de Polonia" entre 1814 y 1917.

Familia 
La escritora mexicana (nacida en París en 1932) Elena Poniatowska es descendiente de uno de sus hermanos. Nunca se casó ni tuvo descendencia reconocida.

Título real 
Según la Constitución polaca del 3 de mayo de 1791, Estanislao Augusto, por la Gracia de Dios y la voluntad del pueblo, rey de Polonia, gran duque de Lituania y duque de Rutenia, Prusia, Masovia, Samogitia, Kiev, Volinia, Podolia, Podlaquia, Livonia, Smolensk, Severia y Cherníhiv.

Ancestros

Véase también 
 Historia de Polonia entre 1385 y 1795
 Taurus Poniatovii

Referencias 
 Poniatowski, in: The Historical Geography of the Ciołek clan AD 950-1950.
 Breve biografía en el sitio web oficial www.poland.gov.pl 
 Stanisław August w Gdańsku - Estanislao Poniatowski en Gdánsk

Enlaces externos 

 Stanislaus August Poniatowski Rey de Polonia 

Masones de Polonia
Reyes de Polonia y Grandes duques de Lituania del siglo XVIII
Historia de Polonia (1569-1795)
Amantes reales masculinos
Grandes maestres de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Familia Poniatowski
Personas de la Insurrección de Kościuszko
Fallecidos en San Petersburgo